Jméno Jaroslav Černý má více osob:

 Jaroslav Černý (egyptolog) (1898–1970) – český egyptolog
 Jaroslav Černý (fotbalista) (* 1979) – český fotbalista
 Jaroslav Černý (malíř) (1904–1984) – český malíř
 Jaroslav Černý (politik) (1921–???) – český a československý politik KSČ, poslanec ČNR a FS na počátku normalizace
 Jaroslav Černý (vodohospodář) (1882 – 1958), český vodohospodář, od r. 1922 profesor Českého vysokého učení technického v Praze